Fekete Viktor (1981. december 17. –) magyar labdarúgó-középpályás.

Források 
Fekete Viktor adatlapja a hlsz.hu oldalon 

1981-ben született személyek
Magyar labdarúgók
A Bőcs KSC labdarúgói
A Mezőkövesdi SE labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek